Kupinovac est un toponyme pouvant désigner :
Kupinovac, une localité de Croatie situé dans la municipalité de Bjelovar, Comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Kupinovac (Купиновац), un village de Serbie situé dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje.